Bonnie Bassler (née en 1962), une professeure de biologie moléculaire américaine
 Claude Bassler (née en 1958), une footballeuse française
 Ray S. Bassler (1878-1961), un géologue et un paléontologue américain